Coupe de Championnat (1895/1896) był 1. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 7 zespołów, grając systemem kołowym. Pierwszym mistrzem Belgii został zespół FC Liégeois. Tytuł króla strzelców zdobył Samuel C Hickson, który występował w barwach klubu FC Liégeois. Nie wiadomo ile strzelił goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 

1895 w Europie
1895 w piłce nożnej
1896 w Europie
1896 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1895–96 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1895-1896